Clairvaux steht für:

 Kloster Clairvaux, Zisterzienserabtei in der Region Grand Est, Frankreich
 Clairvaux-d’Aveyron, Gemeinde im Departement Aveyron, Frankreich
 Clairvaux-les-Lacs, Gemeinde im Département Jura, Frankreich
 Kanton Clairvaux-les-Lacs, Kanton im Département Jura, Frankreich
 Abbey of New Clairvaux, Trappistenabtei in Kalifornien
 Ortschaft in der Gemeinde Scorbé-Clairvaux in der Region Nouvelle-Aquitaine, Frankreich
 Ortschaft in der Gemeinde Ville-sous-la-Ferté in der Region Grand Est, Frankreich  am Kloster Clairvaux

Clairvaux ist der Familienname folgender Personen:
 Alcher von Clairvaux, mittelalterlicher Mönch und Gelehrter
 Bernhard von Clairvaux (um 1090–1153), Zisterziensermönch, Kreuzzugsprediger und Mystiker

 Heinrich von Clairvaux (um 1140–1189), Zisterziensermönch und Kardinal-Bischof von Albano 

Siehe auch:
Clairavaux
Clervaux